Hvolby kan henvise til personnavne og flere stednavne i Danmark:
 Hvolby (Ulfborg Sogn) – en bebyggelse i Ulfborg Sogn
 Hvolby (Vemb Sogn) – en bebyggelse i Vemb Sogn